Agon
Pristaša političke teorije agonizma (agonističkog pluralizma).
Agonist (kemija)
Inverzni agonist
Agonist (mišić)
The Agonist
Agonističko ponašanje
Samson borac, djelo Johna Miltona (Samson Agonistes)